Roullier steht für:

 Groupe Roullier, französisches Chemieunternehmen

Roullier ist der Familienname folgender Personen:

 Chase Roullier (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Pierre Roullier (* 1954), französischer Flötist